ABJ peut faire référence à :
 Aéroport international Abidjan, en Côte d'Ivoire ;
 ABJ1 à ABJ4, un autorail livré en quatre séries distinctes, principalement aux anciennes compagnies ferroviaires privées françaises (ABJ 1 à 3), puis à la SNCF, ainsi qu'en Afrique-Occidentale française, en Afrique-Équatoriale française, en Grèce, en Tunisie et en Espagne : 
 séries ABJ1 & ABJ2, immatriculées X 3000, 3100, 3300 ou 3400 à la SNCF selon les nombreuses variantes,
 série ABJ3, immatriculée X 3500 à la SNCF,
 série ABJ4, immatriculée X 3600 livrés après-guerre directement à la nouvelle SNCF.